Thompson – nazwisko
Inne:
 Thompson – marka należąca do firmy Auto-Ordnance
 Pistolet maszynowy Thompson – broń produkowana przez firmę Auto-Ordnance
 Thompson – chorwacki zespół rockowy założony w 1991 roku przez Marko Perkovicia
 Thompson – plemię Indian Ameryki Północnej
Miejscowości w USA:
 Thompson – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Windham
 Thompson – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Winnebago
 Thompson – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks
 Thompson – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Sullivan
 Thompson – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Susquehanna
Gminy w USA:
 Thompson (ang. Thompson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Pike
 Thompson (ang. Thompson Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Windham
 Thompson (ang. Thompson Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jo Daviess
 Thompson (ang. Thompson Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Guthrie
 Thompson (ang. Thompson Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Schoolcraft
 Thompson (ang. Thompson Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kittson
 Thompson (ang. Thompson Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Sullivan
 Thompson (ang. Thompson Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson
 Thompson (ang. Thompson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Delaware
 Thompson (ang. Thompson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Geauga
 Thompson (ang. Thompson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Seneca
 Thompson (ang. Thompson Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fulton
 Thompson (ang. Thompson Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Susquehanna
Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Thompson – miejscowość w hrabstwie Norfolk w Anglii
Miejscowości w Kanadzie:
 Thompson – miasto w Kanadzie w prowincji Manitoba